Burzewo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:

 in der Oblast Archangelsk:
 Burzewo (Archangelsk)
 in der Republik Baschkortostan:
 Burzewo (Baschkortostan)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Burzewo (Jaroslawl, Danilowski), im Danilowski rajon
 Burzewo (Jaroslawl, Jaroslawski), im Jaroslawski rajon
 Burzewo (Jaroslawl, Myschkinski), im Myschkinski rajon
 Burzewo (Jaroslawl, Pereslawski), im Pereslawski rajon
 in der Oblast Kaluga:
 Burzewo (Kaluga)
 in der Oblast Kostroma:
 Burzewo (Kostroma)
 in der Oblast Kursk:
 Burzewo (Kursk)
 in Moskau:
 Burzewo (Moskau)
 in der Oblast Moskau:
 Burzewo (Moskau, Jegorjewski), im Jegorjewski rajon
 Burzewo (Moskau, Moschaiski, Klementewskoje), im Moschaiski rajon, selskoje posselenje Klementewskoje
 Burzewo (Moskau, Moschaiski, Samoschinskoje), im Moschaiski rajon, selskoje posselenje Samoschinskoje
 Burzewo (Moskau, Naro-Fominski), im Naro-Fominski rajon
 Burzewo (Moskau, Schachowski), im Schachowski rajon
 Burzewo (Moskau, Stupinski), im Stupinski rajon
 Burzewo (Moskau, Taldomski), im Taldomski rajon
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Burzewo (Nischni Nowgorod, Krasnosjorski), im Balachninski rajon
 Burzewo (Nischni Nowgorod, Bogorodski), im Bogorodski rajon
 in der Oblast Pskow:
 Burzewo (Pskow)
 in der Oblast Rostow:
 Burzewo (Rostow)
 in der Oblast Smolensk:
 Burzewo (Smolensk, Gagarinski), im Gagarinski rajon
 Burzewo (Smolensk, Nowoduginski), im Nowoduginski rajon
 Burzewo (Smolensk, Sytschowski), im Sytschowski rajon
 in der Oblast Twer:
 Burzewo (Twer, Kaschinski), im Kaschinski rajon
 Burzewo (Twer, Kimrski), im Kimrski rajon
 Burzewo (Twer, Nelidowski), im Nelidowski rajon
 Burzewo (Twer, Oleninski), im Oleninski rajon
 Burzewo (Twer, Rschewski), im Rschewski rajon
 in der Oblast Wladimir:
 Burzewo (Wladimir, Wjasnikowski), im Wjasnikowski rajon
 in der Oblast Wologda:
 Burzewo (Wologda, Grjasowezki), im Grjasowezki rajon
 Burzewo (Wologda, Sokolski), im Sokolski rajon
 Burzewo (Wologda, Tscherepowezki), im Tscherepowezki rajon
 Burzewo (Wologda, Ust-Kubinski), im Ust-Kubinski rajon

Burzewo steht weiterhin für:
 ein ehemaliges Dorf in der Republik Tatarstan (Russland), siehe Burzewo (Tatarstan)